Lie to Me (qui en anglais signifie « Mens-moi » ou « Mentez-moi ») peut désigner :

Télévision 
 Lie to Me (ou Lie to Me : Crimes et Mensonges au Québec), une série télévisée américaine, 2009-2011
 Lie to Me, une série télévisée sud-coréenne, 2011

Chansons 
 Lie to Me, une chanson de Bon Jovi sortie en 1995
 Lie to Me, une chanson de Gary Barlow sortie en 1999
 Lie to Me, une chanson de Mikolas Josef sortie en 2017

Voir aussi 
  Lie with Me, un film canadien réalisé par , sorti en 2005.